Das Herrendoppel der Australian Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Jonas Björkman und Patrick Rafter waren die Titelverteidiger. Das Finale bestritten Wayne Black und Andrew Kratzmann gegen Ellis Ferreira und Rick Leach, welches Ferreira und Leach in fünf Sätzen gewannen. Für Ferreira war dies der erste Grand-Slam-Titel, während es für Leach bereits der dritte Triumph bei den Australian Open (nach 1988 und 1989) und fünfte Grand-Slam-Titel insgesamt war.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2000